Plusieurs localités en Suisse portent le nom de Oberwil :
 La commune d’Oberwil dans le canton de Bâle-Campagne
 La commune d’Oberwil-Lieli dans le canton d'Argovie
 La commune d’Oberwil im Simmental dans le canton de Berne
 La commune d’Oberwil bei Büren, également dans le canton de Berne

Homonymie de toponyme